Wyspa Słońca w Boliwii
 nieoficjalna nazwa wyspy Uznam w Polsce i Niemczech